

Ново — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Ново — присілок, Щолковський міський округ, Московська область